WMD steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Mandabe in Madagaskar (IATA-Code)
 Waggon- und Maschinenbau GmbH Donauwörth
 Weapon of mass destruction, siehe Massenvernichtungswaffe
 West Midlands (Metropolitan County), England, Chapman-Code
 World of Mass Development, eine Finanzierungs- und Entwicklungsplattform für Computerspiele, betrieben durch die Slightly Mad Studios

wmd. steht als Abkürzung für:
 Westmitteldeutsch

Abkürzung